Антуа́н Венге́р (; 2 сентября 1919, Рорвиллер — 22 мая 2009, Драгиньян) — французский католический священник, учёный, церковный историк, византинист и журналист, деятель экуменического движения, писатель.

Биография 
Антуан родился в семье рабочего Чарльза Венгера (), его мать — в девичестве Филомен Гомбель (). Учился в Страсбурге и Париже, после этого преподавал восточное богословие в Католическом университете Лиона и в Страсбурге. 5 октября 1937 года получил религиозную профессию у ассумпционистов. 29 июня 1943 года рукоположен в священники как ассумпционист, а затем работал в русле концепции ордена ассумпционистов в области византийской филологии и журналистики. С 1946 года Венгер член Французского института византийских исследований (). С 1948 по 1962 год Венгер профессор восточного богословия факультета теологии и религиозных наук Католического университета Лиона. С 1950 году Венгер член Папской академии международных мариологических исследований. Одним из направлений научной деятельности Венгера было обоснование католического догмата Вознесения Девы Марии; в 1956 году на эту тему издал сочинение «L'Assomption de la Sainte-Vierge dans la tradition byzantine» (Вознесение Девы Марии в византийской традиции). В 1955 году, он в библиотеке монастыря Ставроникита обнаружил, а затем издал в 1957 году восемь гомилий Иоанна Златоуста «Catéchèses inédites de saint Jean Chrysostome» («Неопубликованные гомилии святого Иоанна Златоуста»). В этом же году стал главным редактором издаваемой ассумпционистами газеты «La Croix» («Крест»), где был на этой должности до 1969 года; 1969 по 1973 год он редактор газеты «La Croix». В 1956 году Венгер ездил в СССР, после чего в 1960 году написал книгу «La Russie de Khrouchtchev» («Хрущёвская Россия»). С 1957 по 1965 год Венгер президент международной Федерации издателей газет католиков. В 1961 году Венгер принимал участие в работе второй ассамблеи Всемирного совета церквей в Дели. В 1962 до 1965 года Венгер в качестве журналиста-обозревателя газеты «La Croix» принимал участие в работе Второго Ватиканского собора, и издал в 4 томах в 1963-66 годах «Chronique de Vatican II» («Хронику Второго Ватиканского собора»). В 1964 года принял активное участие в подготовке и организации встречи вселенского патриарха Афинагора с папой римским Павлом VI в Иерусалиме, после чего была принята Католическо-православная совместная декларация 1965 года (Catholic–Orthodox Joint Declaration of 1965), о снятии взаимных анафем. В 1968 году Венгер принимал участие в работе третьей ассамблеи Всемирного совета церквей в Уппсале. В этом же году издал книгу «Le Défi du siècle aux Églises» («Вызов века к церквям»). С 1969 по 1973 год Венгер профессор факультета католического богословия (faculté de théologie catholique) Страсбургского университета. В 1973 по 1983 год Венгер советник по церковным вопросам посольство Франции при Святом Престоле. В 1983 по 1992 год Венгер эксперт в совете по связям с общественностью Католической церкви. В 80-е годы в Риме Венгер работал с материалами, посвященными положению Католической церкви в СССР, итогом работы в 1987 году стала книга по данной теме «Rome et Moscou 1900-1950» («Рим и Москва, 1900-1950») (книга переведена на русский язык в 2000 году Владиславом Томачинским). В 1987 году Венгер стал советником секретариата по диалогу с неверующими Римской курии. В 1989 году Венгер издал книгу о кардинале Жан-Мари Вийо «Le Cardinal Jean-Marie Villot (1905-1979), secrétaire d'État de trois papes» («Кардинал Жан-Мари Вийо (1905-1979), государственный секретарь по трёх папах»). С 1992 по 1996 год Венгер был советником по церковным делам при французском посольстве в Москве. В это время он получил доступ к материалам архивов КГБ, связанных с католичеством в СССР; результатом работы  стала книга по истории католичества в СССР, изданная в 1998 году, «Catholiques en Russie d'après les archives du KGB, 1920-1960» («Католики в России, из архивов КГБ 1920-1960 годов»), она же издана в 1999 году на итальянском языке «La persecuzione dei cattolici in Russia. Gli uomini, i processi, lo sterminio. Dagli archivi del KGB» («Преследование католиков в России. Люди, процессы, истребление. Из архивов КГБ»).

Сочинения 
 L'Assomption de la Sainte-Vierge dans la tradition byzantine (1956)
 Catéchèses inédites de saint Jean Chrysostome (1957)
 La Russie de Khrouchtchev (1960)
 Chronique de Vatican II (4 vol.) (1963-66)
 Le Défi du siècle aux Églises (1968)
 Rome et Moscou 1900-1950 (1987)
 Le Cardinal Jean-Marie Villot (1905-1979), secrétaire d'État de trois papes (1989)
 Les Trois Rome, l'Église des années soixante (1991)
 Catholiques en Russie d'après les archives du KGB, 1920-1960 (1998)
 La persecuzione dei cattolici in Russia. Gli uomini, i processi, lo sterminio. Dagli archivi del KGB (1999)
 Рим и Москва, 1900-1950 (2000)

Статьи в Revue des études byzantines.

Награды 
 Офицер ордена почетного Легиона
 Орден «За заслуги» (Франция)
 Золотой крест Святого Андрея от Константинопольского патриархата

Примечания

Литература 
 Alphonse Irjud, «Antoine Wenger», in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 40, p. 4183

Ссылки 
 La mort du P. Antoine Wenger, témoin et artisan de la mission de l’Église

Католические священники Франции
Историки Франции XX века
Историки Франции XXI века
Византинисты
Офицеры ордена Почётного легиона
Ассумпционисты
Выпускники Национального института восточных языков и культур